Konotop peut désigner :

 en Pologne :
 Konotop, village du powiat de Choszczno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Konotop, village du powiat de Drawsko, dans la voïvodie de Poméranie occidentale,
 Konotop, village de la voïvodie de Lubusz.

en Ukraine
 Konotop, une ville.